Bernhardsbrunnen steht für
 Bernhardsbrunnen (Ruthsenbach), Darmstadt, Hessen
 Bernhardsbrunnen (Goldschau), Sachsen-Anhalt

Siehe auch
 Bernhardusbrunnen
 Bernhardsbrünnchen